Mosfell ist der Name folgender Berge in Island:

 Mosfell (Mosfellsdal), ein 285 m hoher Berg, der dem Ort Mosfellsbær den Namen gab
 Mosfell (Grímsnes og Grafningur), ein 248 m hoher Berg südlich des Apavatn
 Mosfell (Hrunamannahreppur), ein 905 m hoher Berg im zwischen dem Kjalvegur und dem Kerlingarfjöll